Glasco kan syfta på:

 Glasco, Kansas
 Glasco, New York